Georg Scheutz (1785-1873), juriste, ingénieur et inventeur suédois ;
 Wilfried Scheutz (1950-2017), chanteur autrichien.